Джей-лига 2002 Дивизион 1 — 10-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 1.

Турнирная таблица

First Stage

Second Stage

Overall

Символическая сборная
Согахата, Хитоси
Судзуки, Хидэто
Танака, Макото
Мацуда, Наоки
Огасавара, Мицуо
Фукуниси, Такаси
Фудзита, Тосия
Нанами, Хироси
Эмерсон
Такахара, Наохиро
Накаяма, Масаси

См. также
Вторая лига Японии по футболу 2002

Ссылки
RSSSF 

Япония
2002
Спорт в Японии в 2002 году